

Населені пункти та їхні частини
 Рокітниця — село в гміні Злотория Злоторийського повіту Нижньосілезького воєводства
 Рокітниця — село в гміні Скомпе Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Рокітниця — село в гміні Стрикув Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Рокітниця — село в гміні Ласьк Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Рокітниця — село в гміні Нове-Място-над-Пилицею Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Рокітниця — село в гміні Прущ-Ґданський Ґданського повіту Поморського воєводства
 Рокітниця — частина міста Забже в Сілезькому воєводстві

Див. також 
 Рокитниця

Примітки